Thyrsia (grassenfamilie), geslacht van planten uit de grassenfamilie
Thyrsia (kevers), een geslacht van boktorren